Le requiem (du latin requiem, « repos » à l'accusatif singulier), ou la messe de requiem, est un service liturgique de l'Église catholique.

Musique 
 Requiem (Mozart)
 Requiem (Berlioz)
 Requiem (Bruckner)
Requiem en do mineur (Cherubini)
 Requiem (Delius)
 Requiem (Duruflé)
 Requiem (Dvořák)
 Requiem (Fauré)
 Requiem (Forlivesi)
 Requiem (Jean Gilles)
 Requiem (Gossec)
 Requiem (Gouvy)
 Requiem (Michael Haydn)
 Requiem (Henze)
 Requiem (Karl Jenkins)
 Requiem (Ligeti)
 Requiem (Ockeghem)
 Requiem (Max Reger)
 Requiem (Ropartz)
 Requiem (Rutter)
 Requiem (Tichtchenko)
 Requiem (Verdi)
 Requiem (Lloyd Webber)
 Requiem (Weinberg)
 Requiem (Saint-Saëns)

 Un requiem allemand (Brahms)
 Requiem for a Tribe Brother (Williamson)
 War Requiem de Benjamin Britten
 War Requiem de Dmitri Kabalevski

Cinéma et télévision 
 Requiem, un court métrage de Pierre Beuchot (1971)
 Requiem, un film hongrois réalisé par Zoltán Fábri (1982)
 Requiem, un film suisse réalisé par Alain Tanner (1998)
 Requiem, un film français réalisé par Hervé Renoh (2001)
 Requiem, un film allemand réalisé par Hans-Christian Schmid (2006)
 Requiem, le titre du dernier épisode de la  de la série télévisée X-Files
 Requiem, une série télévisée britannique (2018)
Et aussi :
 Requiem pour un massacre, un film soviétique réalisé par Elem Klimov (1984)
 Requiem pour un beau sans-cœur, un film québécois de Robert Morin (1992)
 Requiem for a Dream, un film américain réalisé par Darren Aronofsky (2000)
 Requiem pour une orchidée, épisode 3 de la saison 8 d'Inspecteur Barnaby
  Requiem of the Golden Witch, le  du Visual Novel Umineko no Naku Koro ni de 07thExpansion

Littérature 

 Requiem, une nouvelle d'Anton Tchekhov
 Requiem, une pièce de théâtre de Hanoch Levin
 Requiem, un recueil de poèmes d'Anna Akhmatova écrits entre 1935 et 1940
 Requiem, une nouvelle de Robert A. Heinlein
 Requiem, un poème de Philippe Jaccottet publié en 1947 aux éditions Mermod
 Requiem des innocents, un récit autobiographique de Louis Calaferte publié en 1952
 Requiem, un poème de Gustave Roud publié à Lausanne, chez Payot, en 1967
 Requiem, Chevalier Vampire, une bande dessinée, scénarisée par Pat Mills et dessinée par Olivier Ledroit

Chansons 
 Requiem pour un twister, chanson de Serge Gainsbourg (1962)
 Requiem pour un con, chanson de Serge Gainsbourg (1968)
 Requiem pour n'importe qui, chanson de Georges Moustaki
 Requiem pour un fou, chanson de Johnny Hallyday (1976)
 Requiem, chanson de Léo Ferré (1976)
 Requiem pour un amour fou, chanson de Catherine Lara
 Requiem, chanson d'Alma, représentante de la France au Concours Eurovision de la chanson 2017

Albums 
 Requiem, un album de John 5 sorti en 2008
 Requiem, un album de Lino sorti en 2015
 Requiem, un album d'AqME sorti en 2019
 Requiem, un album de Korn sorti en 2022